Пеньи́скола (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 79 км². Население — 8051 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции (Кастельон-де-ла-Плана) — 70 км.

Пеньискола знаменита замком, выстроенным тамплиерами на рубеже XIII и XIV веков; в начале XV века здесь жил антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро де Луна), правивший во время Великого западного раскола в Авиньоне, а после Констанцского собора в 1415 году бежавший в родной Арагон; в Пеньисколе он имел собственный двор с «кардиналами», не признанный ни одним государством.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 [www.hotelpeniscola.com Hotels Peñíscola]
 Guía Turística de Peñíscola 
 Guía Turística de Castellón
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web de Turismo de Peñíscola realizada por la Agencia Valenciana de Turismo
 Fotos de Peñíscola

Муниципалитеты Кастельона